Димо Димков Хаджидимов (, , Османская империя — , София, Болгария) — болгарский революционер и политик, журналист, активист Внутренней македонско-одринской революционной организации, Народной федеративной партии (болгарской секции) и Болгарской коммунистической партии.

В конце 1919 года присоединился к БКП. Стал секретарем Центральной эмигрантской комиссии и редактором газеты «Освобождение».

Был убит Владо Черноземским по приказу Ванче Михайлова.

Литература 
 «Димо Хаджидимов. Живот и дело», Боян Кастелов, София, 1985)
 Димо Хаджидимов, «Македонското освободително дело», Лом, 1900, 25 с.

Ссылки 
 Галерея снимков Димо Хаджидимова и его семейства

Члены Внутренней македонско-одринской революционной организации
Революционеры Болгарии
Революционеры Северной Македонии
Политики Болгарии
Коммунисты Болгарии
Родившиеся в регионе Центральная Македония
Убитые в Болгарии